Poiares ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Poiares (Freixo de Espada à Cinta), Gemeinde im Concelho de Freixo de Espada à Cinta
 Poiares (Peso da Régua), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Peso da Régua
 Poiares (Ponte de Lima), Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima
 Poiares (Santo André)

 Santo André de Poiares
 São Miguel de Poiares
 Milheirós de Poiares

Poiares ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Poiares Maduro (* 1967), portugiesischer Jurist und Politiker